

Wydarzenia 

 odnalezienie Księgi Powtórzonego Prawa podczas odnawiania jerozolimskiej świątyni, początek walki z rozpowszechnionymi wśród Żydów kultami asyryjskimi i kananejskimi
 reformy Drakona, które uregulowały prawa zwyczajowe w Atenach; Plutarch pisał o nich jako o "okrutnych prawach"